Wrapper (em português empacotador), é um termo em inglês que geralmente se refere a um tipo de embalagem, tal como uma folha plana feita de papel celofane ou plástico para envolver um objeto.

Wrapper: Em sistemas operacionais significa código que envolve a chamada de sistema para fazer a verificação a chamada Jaqueta (jacket) ou Wrapper.

Computação 

 Função wrapper, uma função cujo principal propósito é chamar uma outra função
 Biblioteca wrapper
 Driver wrapper, software que funciona como um adaptador entre um sistema operacional e um driver
 Padrão Wrapper, onde alguns códigos de programação permite em que certas classes trabalhem juntas o que não seria possível de outra maneira
 Classes wrapper, um termo da computação que se refere à uma classe Java em programação orientada a objetos
 TCP Wrapper, software usado para filtrar o acesso à rede

Desambiguação